A 2010. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 12,5 km-es tömegrajtos versenyszámát február 21-én rendezték a whistleri Whistler Olympic Park síközpontjában.

Az aranyérmet a német Magdalena Neuner szerezte meg, két lövőhibával és közel harmincöt perces és húsz másodperces időeredménnyel. Második az orosz Olga Zajceva lett, öt és fél másodperces időhátránnyal, egy lövőhibával. A dobogó harmadik fokára az ugyancsak Németországot képviselő Simone Hauswald állhatott, két lövőhibával és közel hét és fél másodperces időhátránnyal honfitársával szemben.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N125